Garoga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Garoga, distrikt, Sumatera Utara,

Marshallöarna 

 Kaeroga (ö i Marshallöarna), Rongelap, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar